Paratinia är ett släkte av tvåvingar som beskrevs av Josef Mik 1874. Paratinia ingår i familjen svampmyggor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Svampmyggor
Paratinia